Deštná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Deštná (okres Blansko)
 Deštná (okres Jindřichův Hradec)